Farquharson est un nom de famille porté par ces personnes :

Donald Farquharson (1834-1903), un homme politique canadien
Marian Farquharson (1846-1912), une botaniste et féministe britannique 
Norman Farquharson (1907-1992), un joueur de tennis sud-africain
Ray Farquharson (1897-1965), un médecin canadien
Tom Farquharson (1900-1970), un footballeur irlandais